Texas megye (Missouri)
Texas megye (Oklahoma)